Кушнарёва Анна Борисовна () — российская и советская театральная актриса.

Биография 
Родилась .

В 1904—1913 годах работала в труппах Дмитрия Гайдамаки и Трофима Колесниченко. В 1915 году — в Русском народном театре Общества «Русская беседа» во Львове. В 1917—1938 годах — в театрах Воронежа, Умани и Харькова. В 1938—1949 годах — в Криворожском городской театре.

Умерла 21 января 1962 года в Киеве.

Творческая деятельность 

На театральной сцене сыграла партии и роли:
 Маруся, Аза («Маруся Богуславка», «Цыганка Аза» Михаила Старицкого);
 Наталья («Лимеровна» Панаса Мирного);
 Мария Тарасовна («Платон Кречет» Александра Корнийчука);
 Гурмыжская («Лес» Александра Островского).

Источники 
 
 Кушнарьова Ганна Борисівна // Митці України: Енциклопедичний довідник / упоряд.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза; за ред. А. В. Кудрицького. — : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — С. 347. ISBN 5-88500-042-5.

Персоналии:Криворожский театр драмы и музыкальной комедии